Il doppio del torneo di tennis Bangkok Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Jaymon Crabb e Peter Luczak 6-3, 65-7, 7-65.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Jaroslav Levinský /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)

 Karol Beck /  Petr Dezort (primo turno)
 Michail Elgin /  Andrej Stoljarov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bangkok Challenger 2001